Plusieurs personnalités britanniques se sont appelées John Hely-Hutchinson :
 John Hely-Hutchinson (1724-1794), homme d'État et avocat irlandais ;
 John Hely-Hutchinson (1757–1832), homme politique et général anglo-irlandais ;
 John Hely-Hutchinson (1787–1851), homme politique irlandais ;
 John Hely-Hutchinson (1848–1900), homme politique irlandais ;
 John Hely-Hutchinson (1902–1981), homme politique britannique.